Hähne ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Hähne (1922–1989), deutscher Politiker (CDU, DDR)
 Tobias Heinrich Hähne, deutscher Mediziner (um 1740)